El término Threshold puede hacer referencia a:

Threshold (serie de televisión); una serie de televisión de ciencia ficción estadounidense de 2005.
Threshold (banda); una banda de metal progresivo.
Threshold (película); película de 1981 con la participación de Donald Sutherland.
La técnica Threshold de procesamiento de imágenes para segmentación.
Threshold (álbum); un álbum lanzado en 2006 por la banda de heavy metal Hammerfall.
Threshold (videojuego), videojuego lanzado en 1982 por la empresa Tigervision.
Threshold (Stargate SG-1), un episodio de la serie de ciencia ficción Stargate SG-1.
El sistema operativo de Microsoft conocido también como Windows 10.

nl:Drempel